Сельское поселение Наумовское — упразднённое сельское поселение в составе Верховажского района Вологодской области.
Центр — деревня Наумиха.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Наумовский сельсовет.

23 декабря 2015 года сельские поселения Климушинское, Наумовское и Терменгское были объединены в сельское поселение Нижне-Важское с центром в деревне Наумиха.

По данным переписи 2010 года население составляло 900 человек.

География 
Располагалось в северной части района. Граничило:
 на севере с Климушинское сельским поселением и Архангельской областью,
 на востоке с Нижнекулойским сельским поселением,
 на юге с Терменгским и Верховским сельскими поселениями,
 на западе с Верховажским сельским поселением.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Наумовский сельсовет входил 31 населённый пункт.

В 2000 году были зарегистрированы деревни Черёмушки и Высокое, в 2003 году названия новых деревень утверждены Правительством РФ. С тех пор состав сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входили 33 деревни.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Верховажского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году